Те́йлор А́ндерсон (; ) — американская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2019).
 : серебро ().
 : золото (2015, 2016), серебро (2014).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сестра-близнец Тейлор, Сара Андерсон — тоже американская кёрлингистка, играет в одной команде с Тейлор.

На настоящее время Тейлор — студентка Миннесотского университета.

Начала заниматься кёрлингом в 2001 году, в возрасте 6 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте USA curling

 Видео:  (10 февраля 2013)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу